

Маунт-Оберн — місто, штат Індіана
 Маунт-Оберн — місто, штат Айова
 Маунт-Оберн — селище, штат Іллінойс